Угольная — узловая участковая железнодорожная станция Владивостокского отделения ДВЖД, расположенная в черте посёлка Трудовое Владивостокского городского округа. Через станцию проходят поезда в направлениях на Владивосток, Хабаровск, Артём, Партизанск и Находку. Электрифицирована в 1962 году.

Тип платформы — островная и привокзальная.

На станции останавливаются все виды поездов (электрички, пассажирские, скорые). Стоянка поезда не превышает 2 минут.

Расположение 
Станция расположена в долине на севере полуострова Муравьёва-Амурского. Долина, зажатая сопками, выходит к Амурскому заливу, вдоль которого проходит железная дорога. Это западная граница посёлка Трудовое. С востока поселок окружен сопками. Самая большая из них — Синяя сопка.

История 
Первые переселенцы западных губерний России начали прибывать сюда значительно позже, чем в другие места Приморья. Девственная тайга, болота, топи не привлекали никого. До поселения русских на территории поселка жили корейцы. Их поселения стояли на правом берегу реки Песчанки на склоне обрывистой сопки и на 1-5 ключах. Они занимались, главным образом, промыслом. Русские люди поселились на станции Угольная с момента строительства железной дороги, то есть с 1890 года. Это были, в основном, временные наемные железнодорожные строители. Они жили во временно сколоченных хибарах. После пуска железной дороги между Владивостоком и Никольск-Уссурийском, 2 ноября 1893 года, приток переселенцев на станцию Угольная стал осуществляться быстрее. Первым жителем поселка с 1890 года был Старцев Алексей Данилович, который владел землями и всеми богатствами земли от Владивостока до Шкотово. Его дом находился возле современного железнодорожного телеграфа, там же находилась его контора.

Связь с городом Владивостоком осуществлялась по железной дороге. Станция Угольная не была связана с поселком, это было отдельное железнодорожное управление. Название станция Угольная получила в 1908 году по решению Министерства путей сообщения в связи с наличием больших запасов угля в этой местности. До 1908 года станция называлась «Разъезд 30-я верста». Сначала на станции провели всего две колеи. Вокзал находился на склоне горы в небольшом деревянном домике. Немного позднее построили кирпичное здание под вокзал, в настоящее время в нём находится отдел транспортной полиции. В нём была контора начальника станции и его квартира, а также размещалась товарная контора. Вскоре, с 1900 года, прокладывают ещё 3 колеи, количество рабочих и служащих увеличивается, поэтому ведется новое строительство. Построен деревянный дом, в котором стал размещаться вокзал и рабочий персонал станции (в настоящее время этого дома нет). Между клубом им. Воровского и современным вокзалом строят жилые дома Шелыганов, Прищепа, Горлов. Возле бани хлеботорговец Христофоров построил пекарню, которая обеспечивала хлебом ж/д рабочих. На месте нынешнего вокзала находились лавка и буфет с жилыми помещениями (гостиница). В 1916 году были построены 4 кирпичных дома на горе против вокзала. В 1924 году был построен блокпост (здание сохранилось). В 1936 году построили новый вокзал, действующий и в настоящее время.

В настоящее время станция Угольная является узловым пунктом. Проложено 12 железнодорожных путей, линия была электрифицирована в 1962 году. Станция имеет свой ремонтный участок по строительству и ремонту жилых домов, пункт технического обслуживания вагонов, водокачку, построенную ещё в 1916 году, электроподстанцию. В здании вокзала расположен медпункт и банкомат «ВТБ 24».

Дальнее следование по станции 
По графику 2020 года через станцию проходят следующие поезда:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Платформа 
3 пути, одна платформа островного типа и одна платформа бокового типа.

Примечания 

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги